Littleborough – miasto w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Littleborough – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)